Северный масковый ткач () — вид воробьиных птиц из семейства ткачиковых.

Ареал 
Обитает северный масковый ткач в Демократической Республике Конго, Кении, Судане, Эфиопии и Южном Судане. Все недавние наблюдения этой птицы в Восточной Африке были сделаны на берегах озера Баринго (Кения).

Галерея

Примечания 

Ткачиковые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1863 году